HMS skrótowiec morski
 hyperreactive malarial splenomegaly w medycynie